Guitry ist der Name folgender Orte:

 Guitry, Ortsteil der französischen Gemeinde Vexin-sur-Epte im Département Eure

Guitry ist der Familienname folgender Personen:

 Lucien Guitry (1860–1925), französischer Schauspieler
 Sacha Guitry (1885–1957), französischer Regisseur und Drehbuchautor